Dzong van Lhuntse, de dzong (fort) in Lhuntse in Tibet
Lhuntse (arrondissement), Tibetaanse naam van het arrondissement Lhuntse in Tibet